Margaritas puede referirse a:
El nombre común de la planta Anthemis cotula.

El nombre común de la planta Bellis perennis.

El nombre común de la planta '''''Bellis sylvestris.